Framée peut signifier :
 Framée, lance traditionnelle utilisée au Haut Moyen Âge par les guerriers francs.
 Framée, contre-torpilleur construit à Saint-Nazaire coulé accidentellement le  par le Brennus.